Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 15 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en battant le qualifié Grega Žemlja en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Andre Begemann et Martin Emmrich s'imposent en finale face à Julian Knowle et Filip Polášek. Il s'agit de leur premier titre ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Vienne
Sport en Autriche en 2012
Tennis en octobre 2012